Бучис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бучис, Альгимантас (род. 1939) — поэт, прозаик, переводчик, теоретик литературы, историк и критик литовской литературы, доктор гуманитарных наук.
 Бучис, Франтишек Пётр (1872—1951) — католический архиепископ византийского обряда.